Die Bande ist der Titel folgender Filme
 Die Bande (1964), polnischer Jugendfilm
 Die Bande (1986), sowjetischer Kriminalfilm